Hermann Wentzel ist der Name folgender Personen:

* Hermann Wentzel (Architekt) (1820–1889), deutscher Architekt
 Hermann Wentzel (Philologe) (auch Herman Wentzel; 1830–1885), deutscher Philologe und Pädagoge 

Siehe auch:
 Hermann Wenzel